Macey (motorfiets)

 Macey (Aube)
 Macey (Manche)